O nome Ignacio foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Furacão Ignacio (1979) - furacão de categoria 4 ao largo da costa oeste do México. Danos desconhecidos.
Furacão Ignacio (1985) - furacão de categoria 4 a sudeste do Havaí. Apenas danos mínimos.
Tempestade tropical Ignacio (1991) - tempestade tropical ao largo da costa sudoeste do México. Danos moderados na região de Acapulco.
Tempestade tropical Ignacio (1997) - tempestade tropical ao largo da costa oeste do México. O sistema remanescente de Ignacio causou danos moderados na Califórnia.
Furacão Ignacio (2003) - furacão de categoria 2 que atingiu a Península da Baixa Califórnia, causando mais de 21 milhões de dólares em prejuízos.
tempestade tropical Ignacio (2009) - tempestade tropical ao largo da costa oeste do México. Sem danos

Desambiguação